Toponímia:
 Duchesne (Utah), població a l'estat de Utah 
 Fort Duchesne, concentració de població a l'estat de Utah
 Biografies:
 Antoine Nicolas Duchesne (1747, Versailles - 1827, París), botànic francès
 Ernest Duchesne (París, 1874 - Amélie-les-Bains-Palada, 1912), metge francès
 Louis Duchesne (Saint-Servan, Bretanya, 1843-Roma, 1922) religiós i historiador de l'Església francès
 Pierre Duchesne, governador Tinent de la província de Quebec
 Rose-Philippine Duchesne (1769, Grenoble - 1852, Saint Charles, Missouri), religiosa i santa